Ustilaginoidea — рід грибів. Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
До роду Ustilaginoidea відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 

 Brefeld, O. 1895. Hemibasidii. Brandpilze III. Cultur der Brandpilzen in Nährlösungen. Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. 12:99-236 - P.194

Роди грибів
Клавіціпітаєві